Гран-прі Мексики 2016 (офіційно Formula 1 Gran Premio de México 2016) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 30 жовтня 2016 року на Автодромі імені братів Родрігес в Мехіко, Мексика.

Класифікація

Примітки
  – Джоліон Палмер не виїжджав у кваліфікації. Він вимушений був звернутись до стюардів, щоб отримати дозвіл на старт у перегонах.

Перегони

Примітки
  — Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс (молодший) і Даніїл Квят отримали по 5 секунд штрафу після гонки.
  — Ромен Грожан стартував з піт-лейну, через модифікацію автомобіля в режимі закритого парку.
  — Себастьян Феттель отримав 10 секунд і два очки штрафу після гонки.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Виноски

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Мексики
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Жовтень 2016
2016 у Мексиці